Mirosław Kuczyński – ex cestista polacco
 Paweł Kuczyński – artista polacco
 Pedro Pablo Kuczynski – politico ed economista peruviano, Presidente del Perù dal 2016 al 2018
 Ursula Kuczynski – agente segreta russa durante gli anni della guerra fredda